Paaso est un patronyme et toponyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1970), homme politique finlandais
 (1868-1945), femme politique finlandaise
 (1913-1988), finlandais, combattant durant la guerre civile espagnole
 (1924-2008), parachutiste soviétique

Toponyme

, village de Heinola

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois